|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van San Diego (officieel Mercury Insurance Open) van 2010 vond plaats van 2 tot en met 8 augustus 2010 in de Amerikaanse plaats Carlsbad in San Diego County. Het was de dertigste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Toernooisamenvatting 
In het enkelspel wist de ongeplaatste Russin Svetlana Koeznetsova haar eerste titel van het seizoen binnen te halen. Ze versloeg in de finale de als vierde geplaatste Poolse Agnieszka Radwańska in drie sets. Het was de dertiende enkelspeltitel uit de carrière van Koeznetsova.

In het dubbelspel versloeg het als vierde geplaatste duo Maria Kirilenko en Zheng Jie in de finale het als tweede geplaatste duo Lisa Raymond en Rennae Stubbs in twee sets.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
  Originele website gearchiveerd op 9 augustus 2010
  Toernooischema WTA

San Diego 2010
San Diego